La saison 1909-1910 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace.

Classement 

Le HC La Villa Lausanne remporte son seul et unique titre de champion de Suisse.

Références 

1909-1910
Suisse 1909-1910
Suisse 1909-1910
Hockey sur glace 1909-1910
Hockey sur glace 1909-1910